VC est un code, qui signifie :
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .vc,
 Sri Lanka, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 un récipiendaire de la Croix de Victoria,

 En informatique et télécommunications, Virtual Circuit, terme anglais pour désigner un circuit virtuel,
 VC peut signifier Virtual Console en anglais donc,  en français. 
 Voie communale (en France).
 VC peut signifier Venture Capital ou capital-risque en français
 VC peut signifier Volume Courant en spirométrie.

Code